Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 41 dans le monde.

 Route fédérale 41 en Allemagne
 Route européenne 41 en Allemagne et en Suisse
 Route 41 en Ontario, Canada
 Route 41 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canad
 Interstate 41 aux États-Unis
 U.S. Route 41 aux États-Unis
 Route principale 41 en Finlande
 Route départementale 41 en Martinique, France
 Route départementale 41 à La Réunion, France
 Route 41 en Islande 
 Route magistrale 41 en Serbie
  dans plusieurs pays

Route 41 peut aussi se référer à :
 Route41, réseau interurbain de Loir-et-Cher